Love Me Tender:
 Love Me Tender (песня) — песня Элвиса Пресли.
 Love Me Tender (миньон) — миньон Элвиса Пресли.
 Люби меня нежно () — фильм с участием Элвиса Пресли.